Андре́й Пинчу́к:
 Пинчук, Андрей Михайлович (1913—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Пинчук, Андрей Михайлович (юрист) (:uk:Пінчук Андрій Михайлович, род. 1943) — украинский юрист.
 Пинчук, Андрей Павлович (род. 1980) — народный депутат Украины от Партии регионов.